Der Dreiband-Weltcup 2006/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 20. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 4. bis zum 9. September 2006 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hurghada statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcup Turnier in Ägypten.

Geschichte 
Der in der Weltrangliste führende Spanier Daniel Sánchez feierte in Hurghada seinen siebten Weltcupsieg. Er brauchte aber bis zum Finale dreimal fünf Sätze für den Einzug ins Finale. In diesem war es nur nach dem ersten Satz, den der belgische Qualifikant Peter de Backer gewinnen konnte, spannend. Danach hatte Sanchez die Partie aber im Griff und gewann mit 3:1 Sätzen. Damit erhöhte er seinen Vorsprung vor dem letzten Weltcup in Istanbul im Gesamt-Weltcup auf 58 Punkte. Der einzige, der ihm den Titel noch entreißen konnte, war der Niederländer Dick Jaspers.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

aa

Turniermodus 
In Hurghada wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Huub Wilkowski als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Roland Forthomme
  Jean Paul de Bruijn
  Marco Zanetti
  Semih Saygıner
  Filipos Kasidokostas
  Luis Aveiga
  Eddy Merckx
  Adnan Yüksel

Wildcardspieler:

1 × UMB: Jérémy Bury
1 × CEB:  Huub Wilkowski
2 × ACBC:  Kim Kyung-roul,  Ryūji Umeda
2 × CPB:  Guillermo Sosa,  Aurelio Perez
2 × organisierender Verband:  Mohsen Fouda,  Ali Hares

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2006 4
Karambolageveranstaltung 2006
Billardturnier in Hurghada